Oberholzer, ville en Afrique du Sud

Andri Oberholzer (né en 1996), athlète suisse
Carla Oberholzer (née en 1987), coureuse cycliste sud-africaine
Charlise Oberholzer (née en 1999), nageuse sud-africaine
Emil Oberholzer (1883-1958), psychiatre et psychanalyste suisse
Henry Oberholzer (1893-1953), gymnaste artistique britannique
Marlies Oberholzer (née en 1958), skieuse alpine suisse
Susanne Leutenegger Oberholzer (née en 1948), femme politique suisse